Stee, boerderij
Fictieve plaats:
Stee-aan-de-Wee, plaats in het boek Harry Potter en de Relieken van de Dood

Nederlandse personen:
Ben van der Stee (1965), onderwijzer en politicus (wethouder Westland 1996-2000)
Fons van der Stee (1928-1999), politicus (onder andere minister) en bestuurder
Henk van Stee (1961), voetballer en voetbaltrainer.